Phaeophanus är ett släkte av skalbaggar. Phaeophanus ingår i familjen vivlar.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Vivlar
Phaeophanus